Ženská čtyřhra Nordea Open 2022 probíhala v první polovině července 2022. Do singlové soutěže båstadského tenisového turnaje v sérii WTA 125K, hraného na antuce, nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Španělka Nuria Párrizasová Díazová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala 27letá Jihokorejka Jang Su-jeong, jež ve finále za 2.16 hodiny zdolala o pět let mladší Španělku Rebeku Masarovou po třísetovém průběhu 3–6, 6–3 a 6–1. Na okruhu WTA 125s získala 155. hráčka žebříčku premiérový titul, jímž vylepšila finálovou účast z Honolulu Open 2017. Na cestě do finále Jang neprohrála žádný set a ztratila pouze osmnáct gamů. Poprvé od sezóny 2017 porazila hráčky z první světové stovky, na úvod Francouzku Claru Burelovou a ve čtvrtfinále Maďarku Pannu Udvardyovou. Stala se tak první jihokorejskou vítězkou dvouhry turnaje organizovaného WTA od triumfu Lee Duk-Hee ve floridském Fort Myers v lednu 1982.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nordea Open 2022